Le mot hoquet peut faire référence à :
– le hoquet un réflexe respiratoire involontaire et incontrôlable ;
– le hoquet en musique, une technique vocale qui consiste à alterner des voix dans une ligne mélodique, rencontré dans les musiques occidentales du Moyen Âge, et dans les musiques traditionnelles ;
– Hoquet David est une composition de Guillaume de Machaut sur la technique du hoquet.
 Guy Hoquet l'immobilier

Patronyme
 Thierry Hoquet, chercheur en histoire et philosophie des sciences naturelles.